

Geografia

Belgio 
 Saint-Aubin – ex comune ora frazione di Florennes, comune nella provincia di Namur (Vallonia)

Francia

Comuni 
 Anzin-Saint-Aubin – comune nel dipartimento del Passo di Calais (Hauts-de-France)
 Cisai-Saint-Aubin – comune nel dipartimento dell'Orne (Normandia)
 La Chapelle-Saint-Aubin – comune nel dipartimento della Sarthe (Paesi della Loira)
 La Ferté-Saint-Aubin – comune nel dipartimento del Loiret (Centro-Valle della Loira)
 Cantone di La Ferté-Saint-Aubin – cantone con capoluogo La Ferté-Saint-Aubin
 Roquelaure-Saint-Aubin – comune nel dipartimento del Gers (Occitania)
 Saint-Aubin – comune nel dipartimento dell'Aisne (Hauts-de-France)
 Saint-Aubin – comune nel dipartimento del Nord (Hauts-de-France)
 Saint-Aubin – comune nel dipartimento del Passo di Calais (Hauts-de-France)
 Saint-Aubin – comune nel dipartimento della Côte-d'Or (Borgogna-Franca Contea)
 Saint-Aubin – comune nel dipartimento del Giura (Borgogna-Franca Contea)
 Saint-Aubin – comune nel dipartimento dell'Indre (Centro-Valle della Loira)
 Saint-Aubin – comune nel dipartimento dell'Aube (Grand Est)
 Saint-Aubin – comune nel dipartimento dell'Essonne (Île-de-France)
 Saint-Aubin – comune nel dipartimento delle Landes (Nuova Aquitania)
 Saint-Aubin – comune nel dipartimento del Lot e Garonna (Nuova Aquitania)
 Saint-Aubin-Celloville – comune nel dipartimento della Senna Marittima (Normandia)
 Saint-Aubin-d'Appenai – comune nel dipartimento dell'Orne (Normandia)
 Saint-Aubin-d'Arquenay – comune nel dipartimento del Calvados (Normandia)
 Saint-Aubin-d'Aubigné – comune nel dipartimento dell'Ille-et-Vilaine (Bretagna)
 Cantone di Saint-Aubin-d'Aubigné – ex cantone con capoluogo Saint-Aubin-d'Aubigné
 Saint-Aubin-de-Blaye – comune nel dipartimento della Gironda (Nuova Aquitania)
 Saint-Aubin-de-Bonneval – comune nel dipartimento dell'Orne (Normandia)
 Saint-Aubin-de-Branne – comune nel dipartimento della Gironda (Nuova Aquitania)
 Saint-Aubin-de-Cadelech, già Saint-Aubin-de-Cahuzac – comune nel dipartimento della Dordogna (Nuova Aquitania)
 Saint-Aubin-de-Courteraie – comune nel dipartimento dell'Orne (Normandia)
 Saint-Aubin-de-Crétot – comune nel dipartimento della Senna Marittima (Normandia)
 Saint-Aubin-d'Écrosville – comune nel dipartimento dell'Eure (Normandia)
 Saint-Aubin-de-Lanquais – comune nel dipartimento della Dordogna (Nuova Aquitania)
 Saint-Aubin-de-Locquenay – comune nel dipartimento della Sarthe (Paesi della Loira)
 Saint-Aubin-de-Médoc – comune nel dipartimento della Gironda (Nuova Aquitania)
 Saint-Aubin-de-Nabirat – comune nel dipartimento della Dordogna (Nuova Aquitania)
 Saint-Aubin-des-Bois – comune nel dipartimento dell'Eure-et-Loir (Centro-Valle della Loira)
 Saint-Aubin-des-Bois – comune nel dipartimento del Calvados (Normandia)
 Saint-Aubin-de-Scellon – comune nel dipartimento dell'Eure (Normandia)
 Saint-Aubin-des-Châteaux – comune nel dipartimento della Loira Atlantica (Paesi della Loira)
 Saint-Aubin-des-Chaumes – comune nel dipartimento della Nièvre (Borgogna-Franca Contea)
 Saint-Aubin-des-Coudrais – comune nel dipartimento della Sarthe (Paesi della Loira)
 Saint-Aubin-des-Landes – comune nel dipartimento dell'Ille-et-Vilaine (Bretagna)
 Saint-Aubin-des-Ormeaux – comune nel dipartimento della Vandea (Paesi della Loira)
 Saint-Aubin-des-Préaux – comune nel dipartimento della Manica (Normandia)
 Saint-Aubin-de-Terregatte – comune nel dipartimento della Manica (Normandia)
 Saint-Aubin-du-Cormier – comune nel dipartimento dell'Ille-et-Vilaine (Bretagna)
 Cantone di Saint-Aubin-du-Cormier – ex cantone con capoluogo Saint-Aubin-du-Cormier
 Saint-Aubin-du-Désert – comune nel dipartimento della Mayenne (Paesi della Loira)
 Saint-Aubin-du-Perron – comune nel dipartimento della Manica (Normandia)
 Saint-Aubin-du-Plain – comune nel dipartimento delle Deux-Sèvres (Nuova Aquitania)
 Saint-Aubin-du-Thenney – comune nel dipartimento dell'Eure (Normandia)
 Saint-Aubin-en-Bray – comune nel dipartimento dell'Oise (Hauts-de-France)
 Saint-Aubin-en-Charollais – comune nel dipartimento della Saona e Loira (Borgogna-Franca Contea)
 Saint-Aubin-Épinay – comune nel dipartimento della Senna Marittima (Normandia)
 Saint-Aubin-Fosse-Louvain – comune nel dipartimento della Mayenne (Paesi della Loira)
 Saint-Aubin-la-Plaine – comune nel dipartimento della Vandea (Paesi della Loira)
 Saint-Aubin-le-Cauf – comune nel dipartimento della Senna Marittima (Normandia)
 Saint-Aubin-le-Cloud – comune nel dipartimento delle Deux-Sèvres (Nuova Aquitania)
 Saint-Aubin-le-Dépeint – comune nel dipartimento dell'Indre e Loira (Centro-Valle della Loira)
 Saint-Aubin-le-Monial – comune nel dipartimento dell'Allier (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Saint-Aubin-lès-Elbeuf, già Saint-Aubin-jouxte-Boulleng – comune nel dipartimento della Senna Marittima (Normandia)
 Saint-Aubin-les-Forges – comune nel dipartimento della Nièvre (Borgogna-Franca Contea)
 Saint-Aubin-le-Vertueux – comune nel dipartimento dell'Eure (Normandia)
 Saint-Aubin-Montenoy – comune nel dipartimento della Somme (Hauts-de-France)
 Saint-Aubin-Rivière – comune nel dipartimento della Somme (Hauts-de-France)
 Saint-Aubin-Routot – comune nel dipartimento della Senna Marittima (Normandia)
 Saint-Aubin-sous-Erquery – comune nel dipartimento dell'Oise (Hauts-de-France)
 Saint-Aubin-sur-Aire – comune nel dipartimento della Mosa (Grand Est)
 Saint-Aubin-sur-Gaillon – comune nel dipartimento dell'Eure (Normandia)
 Saint-Aubin-sur-Loire – comune nel dipartimento della Saona e Loira (Borgogna-Franca Contea)
 Saint-Aubin-sur-Mer – comune nel dipartimento del Calvados (Normandia)
 Saint-Aubin-sur-Mer – comune nel dipartimento della Senna Marittima (Normandia)
 Saint-Aubin-sur-Quillebeuf – comune nel dipartimento dell'Eure (Normandia)
 Saint-Aubin-sur-Scie – comune nel dipartimento della Senna Marittima (Normandia)
 Saint-Aubin-sur-Yonne – comune nel dipartimento della Yonne (Borgogna-Franca Contea)

Ex comuni, frazioni e quartieri 
 Saint-Aubin – ex comune ora frazione di Cisai-Saint-Aubin, comune nel dipartimento dell'Orne (Normandia)
 Saint-Aubin – quartiere di Tolosa, città nel dipartimento dell'Alta Garonna (Occitania)
 Saint-Aubin-Château-Neuf – ex comune ora frazione di Le Val-d'Ocre, comune nel dipartimento della Yonne (Borgogna-Franca Contea)
 Saint-Aubin-de-Baubigné – ex comune ora frazione di Mauléon, comune nel dipartimento delle Deux-Sèvres (Nuova Aquitania)
 Saint-Aubin-de-Luigné – ex comune ora frazione di Val-du-Layon, comune nel dipartimento del Maine e Loira (Paesi della Loira)
 Saint-Aubin-des-Cercueils – ex comune ora frazione di Saint-Aubin-Routot, comune nel dipartimento della Senna Marittima (Normandia)
 Saint-Aubin-des-Grois – ex comune ora frazione di Perche-en-Nocé, comune nel dipartimento dell'Orne (Normandia)
 Saint-Aubin-des-Hayes – ex comune ora frazione di Mesnil-en-Ouche, comune nel dipartimento dell'Eure (Normandia)
 Saint-Aubin-du-Dolet – ex comune ora frazione di Saint-Jean-de-Sauves, comune nel dipartimento della Vienne (Nuova Aquitania)
 Saint-Aubin-du-Pavail – ex comune ora frazione di Châteaugiron, comune nel dipartimento dell'Ille-et-Vilaine (Bretagna)
 Saint-Aubin-du-Pavoil – ex comune ora frazione di Nyoiseau, comune nel dipartimento del Maine e Loira (Paesi della Loira)
 Saint-Aubin-la-Campagne – ex comune ora frazione di Saint-Aubin-Celloville, comune nel dipartimento della Senna Marittima (Normandia)
 Saint-Aubin-la-Rivière – ex comune ora frazione di Saint-Aubin-Épinay, comune nel dipartimento della Senna Marittima (Normandia)
 Saint-Aubin-Lébizay – ex comune ora frazione di Beaufour-Druval, comune nel dipartimento del Calvados (Normandia)
 Saint-Aubin-le-Guichard – ex comune ora frazione di Mesnil-en-Ouche, comune nel dipartimento dell'Eure (Normandia)
 Saint-Aubin-lès-Gournay – ex comune ora frazione di Gournay-en-Bray, comune nel dipartimento della Senna Marittima (Normandia)
 Saint-Aubin-sur-Algot – ex comune ora frazione di Cambremer, comune nel dipartimento del Calvados (Normandia)
 Saint-Aubin-sur-Auquainville – ex comune ora frazione di Livarot-Pays-d'Auge, comune nel dipartimento del Calvados (Normandia)
 Saint-Aubin-sur-Cailly – ex comune ora frazione di Vieux-Manoir, comune nel dipartimento della Senna Marittima (Normandia)
 Saint-Aubin-sur-Iton – ex comune ora frazione di Saint-Ouen-sur-Iton, comune nel dipartimento dell'Orne (Normandia)

Svizzera 
 Saint-Aubin – comune nel distretto della Broye (Canton Friburgo)
 Saint-Aubin – ex comune ora frazione di Saint-Aubin-Sauges, comune nel distretto di Boudry (Canton Neuchâtel)
 Saint-Aubin-Sauges – comune nel distretto di Boudry (Canton Neuchâtel)

Pagine correlate 
 Albino di Angers, in francese Saint-Aubin (470 circa-550) – abate e vescovo francese
 Aubin – pagina di disambiguazione
 Saint-Aubin-des-Bois – pagina di disambiguazione
 Saint-Aubin-sur-Mer – pagina di disambiguazione